Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1961/62 war die 17. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Amateurliga, lediglich die drei Aufsteiger Langenhorner TSV (Rückkehr nach elf Spielzeiten), Raspo Elmshorn und Hamburger SV Amateure (beide Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten).

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten TSV Uetersen nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort verpasste beide als Zweit- bzw. Drittplatzierter ihrer Gruppe den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Grün-Weiß Hamburg musste die Amateurliga nach sechs Spielzeiten verlassen, der Ahrensburger TSV nach drei Spielzeiten und Viktoria Harburg nach vier Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1961/62 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1961/62 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1961
Fußballsaison 1961/62